Красный металлист — название нескольких предприятий в СССР:
 «Красный металлист» («Металлист») — завод в Борисове (Минская область, Республика Беларусь).
 «Красный металлист» (Зеленодольский завод имени А. М. Горького) — завод в Зеленодольске (Татарстан, Российская Федерация).
 «Красный металлист» — завод в Конотопе (Украина).
 «Красный металлист» — завод в Могилёве (Республика Беларусь).
 «Красный металлист» — завод в Ставрополе (Россия).

См. также